Евр може да се односи на:

 Евр (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара
 Евр (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Евр (река),